Geissomeria — род цветковых растений семейства Акантовые. Включает в себя 19 видов травянистых растений, произрастающих в Мексике, Центральной и Южной Америке. Впервые описан ботаником Джоном Линдли в 1827.

Некоторые виды 

Полный список видов представлен здесь.

 Geissomeria ciliata Rizzini
 Geissomeria dawsonii Leonard
 Geissomeria longiflora Salzm. ex Nees (= Geissomeria macrophylla Nees)
 Geissomeria schottiana Nees

Примечания

Ссылки 
 Дополнительная информация

Акантовые
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки